Медицинское обозрение:

 Медицинское обозрение — телевизионная программа Юлии Белянчиковой, выходившая с 1994 по 2012 год.
 Медицинское обозрение — ежемесячный журнал, издававшийся в Российской империи в городе Москве в 1874—1918 гг.